Автомагистраль A11 () — автобан Германии. Автомагистраль начинается на перекрестке с A10 и идет на восток, и заканчивается на границе с Польшей.

Также является частью европейской дороги E28.

История 
Дорога строилась в 30-е годы, как часть автомагистрали Берлин-Кёнигсберг (Рейхсавтобан Берлин-Кёнигсберг ()). Была открыта в 1936 году.

Примечания

Ссылки 
Схема автобана

Автомагистрали Германии